Vincenzo Pignatelli (1777-1837) – militare, figlio di Salvatore Pignatelli, V principe di Strongoli
 Vincenzo Pignatelli, VIII principe di Strongoli (1808-1881) – politico, figlio di Francesco Pignatelli, VII principe di Strongoli